TCA est un sigle, qui peut signifier :
 Traité sur le commerce des armes, un traité de l'Organisation des Nations unies adopté en 2013 ;
 Taxe sur le chiffre d'affaires ;
 Taxe spéciale sur les conventions d'assurances, un impôt français ;
 Terres cuites architecturales, matériaux de construction en terre cuite ;
 Temps de céphaline activée, test de coagulation sanguine ;
 Traité de concession d'aménagement, un contrat français ;
 Trans-Canada Airlines, le nom, jusqu'en 1964, de la compagnie aérienne Air Canada ;
 Transports en commun d'Ajaccio, les transports publics de la ville d'Ajaccio, en France ;
 Travailleurs canadiens de l'automobile, un syndicat ;
 Tri Chloroacetic Acid, ou acide trichloroacétique en français ;
 Troubles des conduites alimentaires, ou Troubles du comportement alimentaire ;
 2,4,6-Trichloroanisole, la cause principale du goût de bouchon du vin ;
 Teen Choice Awards, cérémonie de remise de récompenses américaine ;
 Territoire de la capitale australienne, un territoire australien.

TCA est un code, qui signifie :
 Îles Turks-et-Caïcos, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)

Code